ARA Hércules es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Hércules (P-31), fragata de la clase Asheville (ex USS Asheville); transferida a la guardia costera como PNA Juan B. Azopardo.
 ARA Hércules (D-1), destructor Tipo 42, modificado como destructor de transporte en 1990.
Hércules